Mason City kan syfta på:

Mason City, Illinois
Mason City, Iowa
Mason City, Nebraska

fr:Mason